Ekhagen kan avse:

 Ekhagen, Upplands Väsby – en tidigare småort i Upplands Väsby
 Ekhagen, Västervik – ett f.d. kronotorp i Västervik
 Ekhagen, Jönköping – ett bostadsområde i Jönköping
 Ekhagen, Stockholm – en del av stadsdelen Norra Djurgården i Stockholm